Подлуцкий — фамилия:

 Подлуцкий, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер (майор; № 1660; 5 февраля 1806).
 Подлуцкий, Никифор Фёдорович — Георгиевский кавалер (майор; № 6068; 3 декабря 1839).